Harmannsdorf heißen folgende Orte:

 Harmannsdorf (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Harmannsdorf (Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring), Katastralgemeinde von Burgschleinitz-Kühnring, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Harmannsdorf (Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt), Ortschaft der Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Harmannsdorf (Gemeinde Hofkirchen), Katastralgemeinde von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Harmannsdorf (Gemeinde Wartberg), Ortsteil in der Gemeinde Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Harmannsdorf (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:
 Hermannsdorf